Пëтр Опалинский:
 Опалинский, Пётр (ок. 1480—1551) — польский магнат, каштелян мендзыжецкий и лёндский, гофмейстер королевского двора.
 Опалинский, Пëтр (1586—1624) — государственный деятель Речи Посполитой, познанский воевода, отец предыдущих.
 Опалинский, Пётр (1640—1691) — польский магнат, воевода ленчицкий (1679—1691) и генеральный староста великопольский (1684—1691), депутат сейма.
 Опалинский, Пётр из Бнина (ум. 1469) — староста сантоцкий (1462). Основатель рода Опалинских.
 Опалинский, Пётр из Опаленицы (ум. 1506) — генеральный староста великопольский (1480), судья земский познанский (1486—1487), каштелян лёндский (1503—1504).